Метсакальмісту — Лісовий цвинтар в Таллінні
 Лісовий цвинтар (Рига) — Лісовий цвинтар у Ризі

Див. також 
 Лісове кладовище (Київ)
 Вальдфрідгоф
 Скугсчюркогорден